Winterhof ist der Ortsname von

 Winterhof (Hemer), Ortsteil der Stadt Hemer, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Winterhof (Kirchlauter), Ortsteil der Gemeinde Kirchlauter, Landkreis Haßberge, Bayern
 Winterhof (Windsbach), Ortsteil der Stadt Windsbach, Landkreis Ansbach, Bayern

 Winterhof (Gemeinde Edlitz), Ortsteil von Edlitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Winterhof (Gemeinde Esternberg), Ortsteil der Gemeinde Esternberg, Bezirk Schärding im Innviertel, Oberösterreich

Bauwerke
 Schloss Winterhof, Mooskirchen, Steiermark

Siehe auch:
 Winterhoff